Charax (Bitinia) – città bizantina della Bitinia
 Charax (Crimea) – avamposto dell'Impero romano in Crimea
 Charax Spasinu – città della Mesopotamia
 Charax Sidae – città della Mesopotamia
 Charax (pesci) – genere dei Pescia